Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Запорізької області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Запорізької області.

Історія 

За часів Незалежності уперше перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Запорізької області було прийнято рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2000 р. № 7 «Про спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення в Запорізькій області».

У 2011 році, враховуючи пропозицію Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України від 19.11.2010 р. № 111—722/1-07 та з метою упорядкування природокористування, Запорізька обласна рада рішенням від 24.02.2011 р. № 31 внесла зміни до переліку.

Перелік

Див. також 

 Рослини Запорізької області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Запорізької області
 Флора Запорізької області

Примітки

Джерела 

 

Охорона природи в Запорізькій області
Запорізька